Glorieta de Cuatro Caminos - plein in Madrid
 Cuatro Caminos (metrostation) - metrostation aan bovenstaand plein